Ярославский городской джазовый центр – муниципальное учреждение культуры, деятельность которого связана с сохранением и развитием отечественного джазового искусства, поддержкой джазовой инициативы.

История ярославского джаза началась в 60-е годы XX века. Джазовый центр является преемником ярославского клуба любителей джаза, созданного 13 марта 1974 года. Впоследствии 29 мая 1999 года было открыто здание муниципального учреждения культуры «Ярославский городской джазовый центр» по адресу Ярославль, ул.Б.Октябрьская, 50.

В здании Джазового центра имеются репетиционные классы, концертный зал, студия звукозаписи, формируется джазовый архив.Джазовый центр является ключевым организатором старейшего в России фестиваля джазового искусства «Джаз над Волгой», который проводится в марте каждого нечетного года с 1979 года. С 1989 года фестиваль является международным. В 2004 году авторитетное американское издательство «Musical America» включило его в свой каталог как одно из значительных музыкальных событий планеты, а сам Джазовый центр в перечень организаций, профессионально занимающихся реализацией серьезных культурных проектов.

Музыкальный журнал «Down Beat» (США) поместил на своих страницах информацию о Джазовом центре под заголовком «Ярославский джаз-центр объединяет российских джазовых музыкантов и педагогов».

В 2017 году арт-директором фестиваля стал Александр Сипягин.

В 2020 году фестиваль «Джаз над Волгой» вошел в «Топ-1000 культурных и туристических брендов России» на сайте «Живое наследие». В 2022 году стал культурным брендом региона на портале «Культура Ярославии».

Джазовый центр совместно с ярославской филармонией занимается организацией летних фестивалей ("Союз нерушимый" в 2010 году, "JazzPark"), проводит ежегодные джазовые теплоходы, мастер-классы и творческие встречи, тематические выставки, посвященные истории отечественного джаза.

Помимо концертной деятельности большое внимание уделяется сохранению истории советского и российского джаза, с целью изучения которого на базе Джазового центра была создана некоммерческая организация Центр исследования джаза. В его архиве хранятся книги, аудио и видеоматериалы, журналы и вырезки из газет, связанные с джазом, афиши, плакаты, письма, личные архивы джазовых деятелей. В 2015 году Центр исследования джаза принял участие в VII фестивале «Интермузей», представлял Центр редактор журнала «Jazz.ru» Кирилл Мошков.

В период с ноября 2021 года по июнь 2022 года на базе Джазового центра был реализован культурно-просветительский проект "Ярославский джаз в лицах", в рамках которого впервые были обозначены основные этапы становления джаза в ярославском регионе. Проект был поддержан Фондом президентских грантов.

Культура Ярославля
Джаз в России